NRAO VLA Sky Survey
NVIDIA's CUDA Compiler 
Northern Virginia Community College
National Vital Statistics System
NVSS 2146+82